Rotlauf bezeichnet eine rote Hauterscheinung als Symptom folgender Erkrankungen:
 Erysipel
 Erysipeloid, auch Schweinerotlauf